

Населені пункти та їхні частини
 Уязд — місто в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Уязд — гміна в Стшелецькому повіті Опольського воєводства
 Уязд — гміна в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Уязд — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Уязд — село в гміні Вартковіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Уязд — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Уязд — село в гміні Тшцяна Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Уязд — село в гміні Забежув Краківського повіту Малопольського воєводства
 Уязд — село в гміні Бжиська Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Уязд — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Уязд — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Уязд — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Уязд — частина міста Зґожелець у Зґожелецькому повіті Нижньосілезького воєводства
 Уязд — осада в гміні Боболіце Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки